Le championnat de Moldavie de football 2011-2012 est la  de ce championnat. Pour cette saison, 12 clubs évoluent dans la Divizia Națională et rencontrent trois fois chacun de leurs adversaires. À l'issue de la compétition, l'avant dernier et le dernier du classement sont relégués et remplacés par le champion et le vice-champion de Divizia A, la deuxième division moldave.

Le FC Sheriff Tiraspol remporte le championnat après avoir été vice-champion du FC Dacia Chișinău la saison passée, après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d'avance sur le tenant du titre, le FC Dacia Chișinău et vingt sur le FC Zimbru Chișinău.

Participants 
Lors de cette saison 2011-2012, le nombre de clubs présents dans l'élite du football moldave passe de 14 à 12 clubs, ceci explique le fait qu'il n'y ait aucun promu de Divizia A cette saison.

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

mise à jour : 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 
Le calendrier des matches de la troisième phase du championnat est ensuite fixé en fonction du classement des équipes après les deux premières phases, donnant à chaque équipe un troisième match contre chaque adversaire pour un total de 39 matchs par équipe.

Classement des buteurs 
Source: Soccerway

Bilan de la saison

Liens externes 
 Site officiel
 Le championnat de Moldavie de football sur le site de l'UEFA

Championnat de Moldavie de football
Moldavie
2011 en Moldavie
2012 en Moldavie